Bandiera terrestre – bandiera utilizzata sulla terraferma
 Bandiera della Terra –  vessillo rappresentativo del pianeta Terra